Matheus Pucinelli de Almeida e Thiago Agustín Tirante erano i detentori del titolo, non hanno preso parte a questa edizione per il superamento del limite di età.

In finale Flavio Cobolli e Dominic Stricker hanno sconfitto Bruno Oliveira e Natan Rodrigues con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (ritirati, primo turno)
  Nicholas David Ionel /  Leandro Riedi (secondo turno)
  Flavio Cobolli /  Dominic Stricker (campioni)
  Luciano Darderi /  Gustavo Heide (primo turno)

 Eliakim Coulibaly /  Khololwam Montsi (primo turno)
 Jérôme Kym /  Jeffrey von der Schulenburg (secondo turno)
 Mikołaj Lorens /  Kārlis Ozoliņš (quarti di finale)
 Bruno Oliveira /  Natan Rodrigues (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020